AOH peut faire référence à :
 .